

Musica 

 Acrobati – album di Daniele Silvestri del 2016
 Acrobati – singolo di Daniele Silvestri dall'omonimo album

Professioni 

 Acrobati – atleti del circo

Teatro 

 Acrobati – commedia di Tom Stoppard del 1972

Altri progetti